Владимир Глазенап:
 Глазенап, Владимир Александрович фон (1812—1895) — контр-адмирал Русского императорского флота, тайный советник.
 Глазенап, Владимир Григорьевич (1784—1862) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.